Raph (1910-1994), pilote automobile français ;
 Raph (née en 1998), actrice française.

C'est également un diminutif des prénoms Raphaël et Raphaëlle.